Патрик Рафтер је освојио турнир. У финалу је победио Пита Сампраса резултатом 6:1, 6:7, 6:4.

Носиоци 

  Пит Сампрас (финале)
  Марсело Риос (друго коло)
  Петр Корда (четвртфинале)
  Карлос Моја (друго коло)
  'Патрик Рафтер (победник)
  Јонас Бјеркман (друго коло)
  Јевгениј Кафељников (полуфинале)
  Рихард Крајичек (треће коло)
|
  Алекс Коређа ''(друго коло) 
  Андре Агаси ''(друго коло) 
  Тим Хенман ''(прво коло) 
  Алберт Коста ''(друго коло) 
  Алберто Берасатеги ''(прво коло) 
  Горан Иванишевић ''(треће коло) 
  Феликс Мантиља ''(прво коло) 
  Седрик Пиолин ''(друго коло) 
|}

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Извори 
 Жреб турнира на сајту www.atptennis.com

Отворено првенство Синсинатија - мушкарци појединачно
Отворено првенство Синсинатија 1998.